Си́тникова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Ситникова, Александра Ивановна (род. 5 августа 1996) — мастер спорта по тайскому боксу и кикбоксингу, многократная чемпионка Беларуси по тайскому боксу.
 
 Ситникова, Анна Ивановна (1800—1853) — псевдоним российской переводчицы Анны Николаевны Дубельт.
 Ситникова, Валерия Аркадьевна (1944—2009) — русская советская и российская поэтесса и писательница.
 
 Ситникова, Людмила Васильевна (род. 1947) — российская писательница, автор детективных и любовных романов.
 
 Ситникова, Нина Михайловна (род. 1964) — советская и российская шахматистка, международный мастер среди женщин.
 Ситникова, Таисия Алипьевна (1866—1950) — нижегородская общественница, автор воспоминаний о Максиме Горьком, Александре и Наталье Карамзиных.